Архи́повка () — село,
Харьковецкий сельский совет,
Лохвицкий район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5322687802. Население по переписи 2001 года составляло 22 человека.

Географическое положение 
Село Архиповка находится на расстоянии в 1 км от села Красное (Чернухинский район).
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 1928 — дата основания.

Примечания